Saint-Geniès ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Geniès, Département Dordogne

mit Namenszusatz:
 Saint-Geniès-Bellevue, Département Haute-Garonne
 Saint-Geniès-de-Comolas, Département Gard
 Saint-Geniès-de-Malgoirès, Département Gard
 Saint-Geniès-des-Mourgues, Département Hérault
 Saint-Geniès-de-Varensal, Département Hérault

Siehe auch:
 Saint-Genès
 Saint-Genest
 Saint-Geniez